Удо́ка Ти́моти Азубу́йке (; род. 17 сентября 1999 года в Лагосе, Нигерия) — нигерийский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации за команду «Юта Джаз». Играет на позиции центрового. На студенческом уровне выступал за команду Канзасского университета «Канзас Джейхокс». На драфте НБА 2020 года он был выбран под двадцать седьмым номером командой «Юта Джаз».

Профессиональная карьера

Юта Джаз (2020—настоящее время) 
Азубуйке был выбран под 27-м номером на драфте НБА 2020 года командой «Юта Джаз». 24 ноября 2020 года подписал контракт новичка с Ютой, рассчитанный на 4 года. 23 декабря Азубуйке дебютировал в НБА, выйдя со скамейки запасных, и набрал 2 очка и 1 подбор за 4 минуты в победе над «Портленд Трейл Блейзерс» со счётом 120—100.

Статистика

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Канзас Джейхокс

Баскетболисты Нигерии
Игроки «Канзас Джейхокс» (баскетбол)
Игроки «Юта Джаз»